Леони́д Алекса́ндрович Макси́мов:
 Максимов, Леонид Александрович (1873—1904) — русский пианист, профессор игры на фортепиано.
 Максимов, Леонид Александрович (1931—2018) — советский и российский учёный-физик, член-корреспондент РАН.